Příjmení Andrš nosí více významných osobností:

 Josef Andrš (1932–2007) – český a československý politik
 Pavel Andrš (* 1977) – český římskokatolický duchovní a kanonista
 Rudolf Andrš (* 1980) – český kontrabasista

Podobné příjmení 
 Andršt